Darmstädter ist die Bezeichnung für:

 den Bewohner Darmstadts
 die Darmstädter Privatbrauerei

Darmstädter oder Darmstaedter ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrix Darmstädter (* 1972), Saxophonistin, Musikwissenschaftlerin und Museumsleiterin
 Dirk Darmstaedter (* 1965), deutscher Musiker
 Ernst Darmstaedter (1877–1938), deutscher Chemiehistoriker in München, Neffe von Ludwig Darmstaedter
 Friedrich Darmstädter (1883–1957), Landgerichtsrat in Mannheim
 Ludwig Darmstaedter (1846–1927), deutscher Chemiker und Wissenschaftshistoriker
 Maria Darmstädter (1892–1943), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Paul Darmstädter (1873–1934), deutscher Historiker

Siehe auch: